Eva Vrabcová-Nývltová (ur. 6 lutego 1986 w Trutnovie) – czeska biegaczka narciarska, trzykrotna medalistka mistrzostw świata juniorów, także lekkoatletka, mistrzyni Czech w biegu na 5000 m (2014) i brązowa medalistka mistrzostw Europy w maratonie (2018).

Kariera

Narciarstwo 
Po raz pierwszy Eva pokazała się w austriackiej miejscowości Obertilliach, gdzie wygrała swój pierwszy bieg na arenie międzynarodowej. Niespełna rok później zadebiutowała w mistrzostwach świata juniorów w Stryn, gdzie zajęła 11. miejsce w sprincie, 25. w biegu na 5 km i zdobyła srebrny medal wraz z koleżankami: Ivaną Janečkovą, Petrą Markelovą i Lenką Munclingerovą w sztafecie 4 × 5 km. Następnie zadebiutowała w seniorskich mistrzostwach świata w Oberstdorfie, tam indywidualnie zajęła 51. i 56. miejsce. Następnie pojawiła się na mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi, tam zajęła odpowiednio 5. miejsce w sprincie, 20. w biegu na 5 km i 10. w biegu łączonym. Rok później na mistrzostwach świata juniorów w Kranj zdobyła srebro w biegu na 5 km stylem klasycznym i brązowy w biegu łączonym. Kilkanaście dni później pojawiła się na swoich pierwszych zimowych igrzyskach olimpijskich w Turynie. W sprincie była 50., a w biegu na 10 km stylem klasycznym zajęła 45. miejsce. W 2007 rok odbyły się mistrzostwa świata w Sapporo, na których nie osiągnęła zadowalających wyników. Lepiej zaprezentowała się na mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio, gdzie była 7. w sprincie, 23. na 10 km i 14. na 15 km.

Lekkoatletyka 
W sezonie letnim startuje także w zawodach lekkoatletycznych. W 2014 została mistrzynią Czech w biegu na 5000 m, w 2015 wicemistrzynią Czech w tej samej konkurencji, bijąc swój rekord życiowy, wynikiem 16.14.92. Dwukrotnie zdobyła mistrzostwo Czech w biegu ulicznym na 10 km (2014, 2015). W 2016 Czeszka zajęła ósme miejsce w półmaratonie na mistrzostwach Europy w Amsterdamie oraz 26. w maratonie podczas debiutu na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro. Czternasta zawodniczka tej samej konkurencji w mistrzostwach świata w Londynie (2017). W 2018 została brązową medalistką w maratonie podczas Mistrzostw Europy w Berlinie, bijąc przy okazji rekord Czech na tym dystansie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2015/2016

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Uwagi

Przypisy 

Czescy biegacze narciarscy
Czescy długodystansowcy
Czescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Lekkoatleci na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Lekkoatleci na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011
Ludzie urodzeni w Trutnovie
Urodzeni w 1986